Le qualificazioni del singolare femminile dell'AEGON International 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Jamie Hampton (qualificata)
  Madison Keys (secondo turno)
  Jana Čepelová (ultimo turno)
  Mónica Puig (secondo turno)

 Eugenie Bouchard (secondo turno)
 Marina Eraković (ritirata, primo turno)
 Karolína Plíšková (ultimo turno)
 Mandy Minella (primo turno)

Qualificate

 Jamie Hampton
 Kristýna Plíšková

 Julija Bejhel'zymer
 Ol'ga Alekseevna Pučkova

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2013
WTA Tour 2013